Fabrizio Bartaletti – docente e geografo italiano
Giuseppe Maria Bartaletti – fantino italiano